The Country Doctor (1909), een film van D.W. Griffith
The Country Doctor (1927), een film van Rupert Julian
The Country Doctor (1936), een film van Henry King